El término sobrecarga hace referencia al exceso de carga y puede referirse a:

 Sobrecarga eléctrica, un exceso de consumo eléctrico que provoca que la intensidad de corriente circulante se haga mayor que la intensidad de corriente máxima que soportan los conductores del circuito.
 Sobrecarga sensorial, sensación que experimentan uno o más de los sentidos del cuerpo al producirse una sobreestimulación del entorno
 Sobrecarga (ajedrez), táctica de ajedrez.
 Sobrecarga progresiva, aumento gradual del esfuerzo al que es sometido el cuerpo durante el entrenamiento físico
 Sobrecarga de fluido o hipervolemia, aumento anormal del volumen de plasma en el organismo.
Sobrecarga, puede ser de métodos y de operadores, dos funcionalidades de un lenguaje de programación.
Sobrecarga informativa, exceso de información que dificulta la toma de decisiones.
Sobrecarga muscular, uso excesivo de un músculo que da lugar a fatiga.
Sobrecarga (filatelia) o sobreimpresión, impresión tipográfica hecha oficialmente sobre un sello de correos para alterar su valor, conmemorar un suceso, etc.
Sobrecarga (geología), capa de sedimentos que cubren el mineral útil y es necesario extraer.
La Sobrecarga, grupo musical argentino.

Enlaces externos